DYU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Dušanbe (Tagikistan)
 dyu – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua dioula